Die 2. Liga 1954 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis November 1954.

Modus 
Die 11 Mannschaften spielten jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten drei Teams stiegen in die 1. Liga auf, während die letzten zwei Vereine in die dritte Liga abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1954